Речани — село.
 Речани — плем'я.